Acoustic – album degli Everything but the Girl del 1992
 Acoustic – album dei Nitty Gritty Dirt Band del 1994
 Acoustic – album dei Deine Lakaien del 1995
 Acoustic EP – EP di Brandi Carlile del 2004
 Acoustic – album di John Lennon del 2004
 Acoustic – EP dei Bayside del 2006
 Acoustic – album di David Knopfler & Harry Bogdanovs del 2011
 Acoustic – EP dei Balance and Composure del 2012
 Acoustic – album degli Above & Beyond del 2014
 Acoustic – compilation dei Simple Minds  del 2016

Pagine correlate 
 Acustico